Opava – città della Regione di Moravia-Slesia, in Repubblica Ceca
Opava – fiume della Repubblica Ceca
Opava – comune della Regione di Banská Bystrica, in Slovacchia 
Opawa – quartiere di Christchurch, Nuova Zelanda